Бо́цманская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Боцманская улица — улица в Екатеринбурге.
 Боцманская улица — улица в Калининграде.
 Боцманская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Боцманская улица — улица в Севастополе.